Raoul de Brienne ist der Name folgender Personen:
* Raoul I. de Brienne (1302–1344), Graf von Eu
 Raoul II. de Brienne († 1350), Graf von Eu und Guînes und Connétable von Frankreich